Wyścig na 1500 metrów stylem dowolnym kobiet podczas Mistrzostw Europy w Pływaniu 2012 rozegrany został w dniach 25-26 maja. Wzięło w nim udział 12 sportowców z 10 krajów.

Terminarz

Wyniki

Eliminacje 
Wyścigi eliminacyjne odbyły się 25 maja o godzinie 11:00. Do finału kwalifikowano zawodniczki z ośmioma najlepszymi wynikami.

Finał 
Finał odbył się 26 maja o godzinie 17:02. Na tym etapie rozgrywek 2 pływaczki ustanowiły rekordy swoich krajów. Były to: Węgierka Éva Risztov (16:10.04) i reprezentantka Liechtensteinu Julia Hassler (16:31.66).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki mistrzostw

Mistrzostwa Europy w Pływaniu 2012